Harding County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Harding County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Harding County (Nové Mexiko) – okres státu Nové Mexiko